Kabinett Päts steht für folgende Regierungen Estlands:
 Kabinett Päts I 
 Kabinett Päts II 
 Kabinett Päts III
 Kabinett Päts IV
 Kabinett Päts V